Кайова (округ, Колорадо)
Кайова (округ, Канзас)
Кайова (округ, Оклахома)